Matador

 Matador (filme), dirigido por Pedro Almodóvar em 1986
 Matador (Texas), cidade nos EUA
 Matador Records, gravadora dos EUA

O Matador
 O Matador (livro), de Patrícia Galvão
 The Gunfighter, filme (1950) com Gregory Peck e Carl Malden, exibido no Brasil como O Matador
 O Matador (1968), filme brasileiro com Sérgio Hingst e Sadi Cabral
 O Matador (2017), filme luso-brasileiro produzido pelo Netflix, com Diogo Morgado

Matadores
 Os Matadores, filme (1997) brasileiro com Chico Díaz e Murilo Benício

Desambiguações de cinema